2006 Голяма награда на Турция е 2-рото за Голямата награда на Турция и четиринадесети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 27 август 2006 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция